historyczne monety o tej nazwie – skud
 nazwa monety bitej przez Zakon Maltański – scudo maltańskie
 nazwa monety bitej w San Marino – scudo San Marino
 Fiat Scudo – samochód dostawczy